Подарунок — річ, яку дарувальник віддає у володіння іншої особи з метою задовольнити її вподобання.
 Подарунок — анімаційний фільм 1968 року студії Київнаукфільм.
 Фільми з назвою «Подарунок»

Див. також 
 Подарунок Фатті — американська короткометражна кінокомедія.
 Подарунок з характером — кінофільм режисера Карена Оганесяна, що вийшов на екрани в 2014 році.
 Подарунок на Різдво — американська комедія 1996 року.
 Подарунок на іменини — український фільм-екранізація за творами Михайла Коцюбинського